Hans Belligh (6 april 1964) is een voormalig Belgisch voetballer die als verdediger speelde.

Carrière

Zie ook
Lijst van spelers van KSK Beveren

Belgisch voetballer